Ороси́тельный — топонимы в России.

 Оросительный — посёлок в Усть-Абаканском районе Хакасии.
 Оросительный — узловая станция железной дороги Ачинск — Абакан.

См. также 

 Оросительное